Triel steht für:

Ornithologie (Vogelkunde)
 die Vogelart Burhinus oedicnemus, siehe Triel (Art)
 die Vogelgattung Burhinus, siehe Triele

Anatomie
eine Hautfalte an der Halsunterseite bei Wiederkäuern, siehe Triel (Anatomie)

Chemie
 die Elemente der dritten Hauptgruppe des Periodensystems, siehe Borgruppe

Geographie
 Triel-sur-Seine, französische Gemeinde in der Region Île-de-France
 Kanton Triel-sur-Seine, französischer Kanton in der Region Île-de-France

Siehe auch:
 Driel